Ел Ахал има више значења:

 Ел Ахал (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ахал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику